Sequentia peut faire référence à : 
 Sequentia (groupe musical), un ensemble de musique ancienne fondé en 1977 ;
 la séquence (liturgie), un chant et parfois poème liturgique de la liturgie catholique romaine dont sequentia est le nom latin.
 Sequentia, une œuvre musicale du compositeur estonien Arvo Pärt créée en 2015.